Вахш () — посёлок городского типа в Хатлонской области Таджикистана, административный центр Вахшского района. Посёлок расположен в 26 км от железнодорожной станции Бохтар (в прошлом — Курган-Тюбе), узел линий на Куляб, Термез и Яван.

Статус посёлка городского типа с названием Вахшстрой присвоен в 1937 году.

Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 7 января 1966 года Вахшстрой переименован в посёлок городского типа Вахш. Согласно этому же указу стал центром Вахшского района вместо города Курган-Тюбе.

В советское время в посёлке было создано управление Вахшской оросительной системы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вахшского района